Porsche Supercup 2012, oficjalnie 2012 Porsche Mobil 1 Supercup – dwudziesty sezon Porsche Supercup, który rozpoczął się 21 kwietnia na torze Bahrain International Circuit w Bahrajnie a zakończył się 9 września na torze Autodromo Nazionale di Monza we Włoszech po dziesięciu wyścigach.

Lista startowa 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Kalendarz 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Porsche Supercup
2012 w sportach motorowych